Terror Vermelho – últimas seis semanas do Reinado de Terror da Revolução Francesa em 1794
 Terror Vermelho – campanha de prisões e execuções em massa conduzida pelo governo bolchevique da Rússia Soviética em 1918–1922
 Terror Vermelho ou Revolução Cultural Chinesa – violência em massa pelos Guardas Vermelhos na China de agosto de 1966 a setembro de 1976
 Terror Vermelho (Espanha) – atrocidades cometidas por republicanos espanhóis durante a Guerra Civil Espanhola dos anos 1930
 Terror Vermelho (Etiópia) – violenta campanha política para aniquilar o Partido Revolucionário do Povo Etíope na Etiópia em 1977–1978
 Terror Vermelho (Finlândia) – atos brutais cometidos pelos Guardas Vermelhos durante a Guerra Civil Finlandesa em 1918
 Terror Vermelho (Hungria) – série de atrocidades cometidas pela República Soviética Húngara em 1919

Desambiguações de história